Кубок Чемпіонів Таїланду з футболу 2021  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 вересня 2021 року між чемпіоном Таїланду клубом Патум Юнайтед та володарем кубка Таїланду клубом Чіанграй Юнайтед.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на futbol24
 Матч на transfermarkt

2021
Таїланд
Вересень 2021
2021 у таїландському спорті